Erasmus (latinská a archaická forma), novoněmecky a česky Erazim, polsky Erazym může znamenat:

jméno
Svatý Erasmus, známý též jako Erasmus z Antiochie († 303) – křesťanský mučedník a biskup
Erasmus Rotterdamský (1467–1536) – holandský myslitel
Erasmus Darwin (1731–1802) – britský lékař
Caspar Erasmus Duftschmid (1767–1821) – rakouský přírodovědec
Jan Erazim Vocel (1803–1871) – český básník, archeolog a historik
 Erazim Kohák (1933–2020) – český filozof, univerzitní pedagog a spisovatel

školství
Erasmus+ – vzdělávací program Evropské unie, který od ledna 2014 nahradil původní program Erasmus
Program Erasmus – evropský studentský program, který byl od ledna 2014 nahrazen programem Erasmus+
Erasmus Student Network – evropská studentská organizace
Erasmova univerzita v Rotterdamu (Erasmus Universiteit Rotterdam)

stavba
Erasmusbrug – most v Rotterdamu

v geografii
Erazim – osada, část obce Mutěnín v okrese Domažlice

film
 Erasmus a spol. (francouzsky L'Auberge espagnole) – francouzský komediální film z roku 2002